Fillmore é o nome de dois condados dos Estados Unidos, que receberam o seu nome em homenagem a Millard Fillmore (1800-1874), o 13.º presidente dos Estados Unidos.

 Condado de Fillmore (Minnesota)
 Condado de Fillmore (Nebraska)

Desambiguações de topônimos